Аспандияр Айтжанов (; , Талдыкорган Алматинской области, ) — Казахстанский профессиональный баскетболист, с 2012 по 2018 годы выступавший за команды ПБК «Капчагай», «ЦСКА» Алматы, «Тигры» Астана.
Призер Кубка Республики Казахстан и призер Национальной лиги Республики Казахстан

Многократный призер и чемпион Высшей лиги Республики Казахстан по баскетболу.

Мастер Спорта.

Примечания

Ссылки 

 https://vesti.kz/player/11646/
 https://nbf.kz/ru/project/database/allbase/?category=players&type=1&&season=8&id=194
 https://www.sports.kz/news/ne-hvatilo-syigrannosti